Unter Typ Dresden versteht man:

 Typ Dresden Atrium, Schulgebäudetyp der DDR
 Typ Dresden (Schiffstyp), Schiffstyp der Hamburg-Amerika Linie

Siehe auch:
 Dresdner Modell